The Woods, littéralement « les bois », peut faire référence à :

Cinéma 
 The Woods, un film d'horreur américain réalisé par Lucky McKee en 2006
 The Woods, un film américain réalisé par Matthew Lessner en 2011
 The Woods, un film d'horreur réalisé par Michael Mandell en 2012 
 The Woods, un film d'horreur américain de 2016 réalisé par Adam Wingard

 Voir aussi
 The Wood, film comique américain réalisé par Rick Famuyiwa en 1999
 The Woodsman, un film dramatique américain réalisé par Nicole Kassell en 2004

Musique 
 The Woods, un album punk rock de Sleater-Kinney sorti en 2005

Littérature 
 The Woods, une pièce de théâtre écrite par David Mamet et produite pour la première fois en 1977
 The Woods, une série de comics scénarisée par James Tynion IV et dessinée par Michael Dialynas

Voir aussi 
 Wood